Жуде́ц А́рджеш () — румынский жудец в регионе Валахия.

География 
Расположен в центре страны, в Южных Карпатах. На территории жудеца расположена гора Молдовяну (2544 м) — высшая точка Румынии.

Граничит с жудецами Дымбовица — на востоке, Вылча и Олт — на западе, Сибиу и Брашов — на севере и Телеорман — на юге.

Население

Административное деление 
В жудеце находятся 3 муниципия, 4 города и 95 коммун.

Муниципии 
 Питешти (Piteşti)
 Кымпулунг (Câmpulung)
 Куртя-де-Арджеш (Curtea de Argeş)

Города 
 Миовени (Mioveni)
 Костешти (Costeşti)
 Тополовени (Topoloveni)
 Штефэнешти (Ştefăneşti)

Коммуны 

 Албештий-де-Арджеш
 Албештий-де-Мусчел
 Албота
 Аниноаса
 Арджеш
 Арефу
 Басков
 Белеци-Негрешти
 Беревоешти
 Богаци
 Ботени
 Боцешти
 Брату
 Брэдулец
 Бугя-де-Жос
 Бугя-де-Сус
 Будяса
 Бузоешти
 Бырла
 Бэбана

 Бэйкулешти
 Бэлилешти
 Валя-Данулуй
 Валя-Маре-Правэц
 Валя-Яшулуй
 Ведя
 Влэдешти
 Вултурешти
 Годени
 Давидешти
 Добрешти
 Домнешти
 Дрэгану
 Драгославеле
 Дымбовичоара
 Дырманешти
 Извору
 Кепари
 Кетэцени
 Кикэнешти

 Коку
 Корбени
 Корби
 Кошешти
 Котмяна
 Кука
 Кьофрынгени
 Кьомэгешти
 Кэлдэрару
 Кэлинешти
 Кэтяска
 Леордени
 Лерешти
 Лунка-Корбулуй
 Меришани
 Микешти
 Михаешти
 Мироши
 Мозэчени
 Морэрешти

 Мошоаия
 Мушэтешти
 Мьоареле
 Мэлурени
 Мэрэчинени
 Неграши
 Нукшоара
 Оаржа
 Пояна-Лакулуй
 Поенарий-де-Арджеш
 Поенарий-де-Мусчел
 Попешти
 Прибоени
 Пьетрошани
 Рэтешти
 Реча
 Рочу
 Рукэр
 Рыка
 Скиту-Голешти

 Слобозия
 Стылпени
 Стоенешти
 Столнич
 Сусени
 Сэлэтруку
 Теиу
 Тигвени
 Уда
 Унгени
 Хырсешти
 Хыртьешти
 Цицешти
 Штефан-чел-Маре
 Шуич

Экономика

Примечания